Miejscowości w USA:
 Arenzville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cass
Gminy w USA:
 Arenzville (ang. Arenzville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cass